La famille Ayasrah (arabe : عياصره) est une famille de notables originaire du Jordanie. Les Ayasrah prétendent être descendants hachémite du prophète Mahomet.

Arbre généalogique

références 

Dynastie musulmane
Personnalité jordanienne